Форостецький:
 Форостецький Василь Федорович (1913–1981) — український графік, живописець і скульптор.
 Форостецький Володимир Васильович (1946) — український художник.